Башары — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Башары — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Башары — деревня в Даровском районе Кировской области.